Herzblut steht für:
 Blut, das durch das Herz strömt
 umgangssprachlich viel Mühe oder Leidenschaft bei einer Tätigkeit oder einem Projekt
Herzblut (1920)
Herzblut (1999) 
Herzblut. Ein Kluftingerkrimi (2016)
Herzblut (Subway to Sally), Album